Lepori puede referirse a:
 Giuseppe Lepori (1902, Massagno – 1968, Seravezza, Oggio), un político suizo (CVP).
 Mauro-Giuseppe Lepori (* 1959, Lugano)
 Mimi Lepori Bonetti (1949 - 2016)
 Pierre Lepori (* 1968, Lugano), traductor y poeta suizo en italiano.